"The Kinslayer" é o sexto single da banda finlandesa de metal sinfônico Nightwish, que foi lançado como parte do álbum Wishmaster em 2000 pela Drakkar Entertainment apenas na Alemanha.

É uma das poucas canções do disco Wishmaster ainda apresentadas pela banda, estando presente nos álbuns ao vivo From Wishes to Eternity (2001), e End of an Era (2006).

Durante um concerto da banda em Buenos Aires, Argentina em 21 de julho de 2000, a performance de "The Kinslayer" foi gravada e posteriormente lançada como videoclipe, sendo disponibilizada com o vídeo de "Sacrament of Wilderness" no DVD From Wishes to Eternity.

Composição 
A letra da canção foi escrita sobre as vítimas do Massacre de Columbine, ocorrido nos Estados Unidos em 20 de abril de 1999. O diálogo ouvido no meio da música entre Tarja Turunen e Ike Vil, tecladista da banda Babylon Whores, cita as frases faladas entre os assassinos e os alunos da escola durante o tiroteio.

Também inclui um verso de A Tempestade, de William Shakespeare, que é dita ser escrita pelo atirador Eric Harris na página para o dia das mães de 1999 de seu calendário: "Bons úteros têm carregado maus filhos...".

Apesar disso, a canção pode ter sido escrita em referência ao "Kinslaying" em The Silmarillion, ou em referência à série Dragonlance. O verso "Mesmo o grito da morte, seu único conforto" é encontrado no livro The Test of the Twins, e a Kinslayer War foi o maior evento histórico no universo de Dragonlance.

Faixas

Créditos 
A seguir estão listados os músicos e técnicos envolvidos na produção do single "The Kinslayer":

A banda 
Tuomas Holopainen – teclado
Emppu Vuorinen – guitarra
Tarja Turunen – vocais
Jukka Nevalainen – bateria, percussão
Sami Vänskä – baixo

Músicos convidados 
Ike Vil – partes faladas

Ligações externas 

Canções de Nightwish
Singles de Nightwish
Canções de 2000
Singles de 2000
Canções compostas por Tuomas Holopainen
Canções produzidas por Tero Kinnunen
Canções produzidas por Tuomas Holopainen